L'opération Nordlicht peut faire référence à :
 Opération Nordlicht (1942) : Une opération allemande destinée à prendre la ville de Leningrad en 1942
 Opération Nordlicht (1944) : Une opération allemande destinée à se replier dans le sud de la Norvège en 1944